Ulrichstein steht für

 Ulrichstein, eine Kleinstadt im Vogelsbergkreis in Hessen
 Ulrichstein (Frankfurt), einen Turm der ehemaligen Frankfurter Stadtbefestigung
 Ulrichstein (Gedenkstein), ein historisches Denkmal in Grafenau-Döffingen im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Ulrichstein (Nürtingen), ein Naturdenkmal im Ortsteil Hardt der Stadt Nürtingen, Baden-Württemberg